Андре́-Франк Замбо́-Ангисса́ (; 16 ноября 1995, Яунде, Камерун) — камерунский футболист, опорный полузащитник клуба «Наполи» и сборной Камеруна.

Клубная карьера 
Ангисса — воспитанник клуба «Реймс». В 2015 году Андре перешёл в «Олимпик Марсель», где в начале выступал за команду дублёров. 17 сентября в поединке Лиги Европы против нидерландского «Гронингена» Ангисса дебютировал за основной состав. В сентябре в матче против «Лиона» он дебютировал в Лиге 1. В 2018 году Андре помог клубу выйти в финал Лиги Европы.

Летом 2018 года Ангисса перешёл в английский «Фулхэм». Сумма трансфера составила 30 млн евро. 18 августа в матче против «Тоттенхэм Хотспур» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

Летом 2019 года Ангисса на правах аренды перешёл в испанский «Вильярреал». 17 августа в матче против «Гранады» он дебютировал в Ла Лиге. 30 ноября в поединке против «Валенсии» Андре забил свой первый гол за «Вильярреал». По окончании аренды он вернулся в «Фулхэм». Летом 2021 года Ангисса был арендован итальянским «Наполи». В матче против «Ювентуса» он дебютировал в итальянской Серии A.

Международная карьера 

24 марта 2017 года в товарищеском матче против сборной Туниса Замбо-Ангисса дебютировал за сборную Камеруна.

В том же году Замбо-Ангисса принял участие в Кубке конфедераций в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Австралии и Чили. В поединке против австралийцев Андре забил свой первый гол за национальную команду.

В 2019 году в составе сборной Ангисса принял участие Кубке Африки в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд Гвинеи-Бисау, Ганы, Бенина и Нигерии.

В 2022 году Замбо-Ангисса во второй раз принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Эфиопии, Кабо-Верде, Комор, Гамбия, Египта и Буркина-Фасо.

Голы за сборную Камеруна

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 42 / забито голов: 5; победы: 19, ничьи: 14, поражения: 9.

Достижения 
 «Марсель»
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2017/18

 Сборная Камеруна
 Бронзовый призёр Кубка Африки — 2021

Примечания 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Наполи»